Андреј Илић је име и презиме следећих људи:

Андреј Илић (1984), српски музичар
Андреј Илић (2000), српски фудбалер

Референце